Бонвен — фамилия.

Известные носители:
 Бонвен, Роже (1907—1982) — швейцарский политик, президент.
 Бонвен, Франсуа (1817—1887) — французский живописец и график.